В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Лейлу Месхі 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Катарина Малеєва (півфінал)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Барбара Паулюс (2-ге коло)
  Лейла Месхі (фінал)

 Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
 Клаудія Порвік (2-ге коло)
 Сьюзен Слоун (чвертьфінал)
 Патті Фендік (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Indianapolis